Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике среди женщин.

Текущая программа

Бег на 100 метров

Бег на 200 метров

Бег на 400 метров

Бег на 800 метров

Бег на 1500 метров

Бег на 5000 метров

Бег на 10 000 метров

Бег на 100 метров с барьерами

Бег на 400 метров с барьерами

Бег на 3000 метров с препятствиями

Эстафета 4×100 метров

Эстафета 4×400 метров

Марафон

Ходьба на 20 километров

Прыжки в длину

Тройной прыжок

Прыжки в высоту

Прыжки с шестом

Толкание ядра

Метание диска

Метание копья

Метание молота

Семиборье

Исключенные из программы

Бег на 3000 метров

Бег на 80 метров с барьерами

Ходьба на 10 километров

Пятиборье

См. также 
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта
 Список призёров Олимпийских игр по лёгкой атлетике (мужчины)
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 International Olympic Committee results database

Списки призёров летних Олимпийских игр по видам спорта
Списки спортсменок